NGC 4271 (другие обозначения — UGC 7375, MCG 10-18-25, ZWG 293.10, PGC 39683) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4271
Большая Медведица (созвездие)